Buy-out, een financieringsmethode
Managementbuy-out
Leveraged buyout
Buyout (Breaking Bad), een televisieaflevering